Desa Mojodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojodadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 112,38), Jawa Timur, 
 Desa Mojodadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 112,17), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar